Born Again – album zespołu Black Sabbath.
 Born Again – album demo zespołu Grave Digger
 Born Again – album amerykańskiego rapera The Notorious B.I.G.
 Born Again – album niemieckiej piosenkarki Lisy Bund

Zobacz też 
 Nowe narodzenie